«Объя́влено уби́йство» () — детективный роман Агаты Кристи, изданный в 1950 году.

Сюжет 
Действие романа происходит в английской деревне Чиппинг-Клегхорн. В местной газете напечатано странное объявление: «Объявлено убийство, которое произойдёт в пятницу, двадцать девятого октября, в восемнадцать часов, тридцать минут в Литтл-Пэддокс. Только сегодня! Друзья, спешите принять участие».

Литтл-Пэддокс — небольшая усадьба, где обитает пожилая мисс Летиция Блэклок, её подруга детства Дора Баннер, дальние племянники Джулия и Патрик Симмонс (приехавшие пожить у мисс Блэклок, поскольку учатся в соседнем городе), кухарка-эмигрантка Мици, а также молодая вдова Филиппа Хеймс. В деревне воспринимают объявление как шутку Патрика (он известен как любитель розыгрышей) или оригинальное приглашение на вечеринку, но в Литтл-Пэддоксе об этой шутке также узнают из газеты. Понимая, что наплыва гостей в назначенное время не избежать, хозяева готовятся принять их, хотя и находятся в недоумении.

К назначенному времени под разными предлогами в Литтл-Пэддоксе собирается целая гостиная народу: полковник Истербрук с женой, миссис Светтенхем с сыном, живущие в одном доме подруги Эмми Мергатройд и мисс Хинчклифф, а также жена местного священника миссис Хэрмон. Ровно в 18:30 в доме гаснет свет, в дверях появляется незнакомец с фонарём, произносящий: «Руки вверх», затем раздаются выстрелы. Когда свет удаётся включить, оказывается, что убит сам «преступник», незнакомый молодой человек, а также легко ранена мисс Блэклок — пуля лишь оцарапала ей мочку уха. Начинается расследование. Личность убитого быстро устанавливают — это Руди Шерц, швейцарец, известный тамошней полиции как мелкий жулик; он работал в отеле «Королевский источник» и приходил ранее к мисс Блэклок просить денег, назвавшись сыном владельца отеля, где во время войны она останавливалась со своей сестрой, и рассказав какую-то малоправдоподобную историю. Мисс Блэклок отказала, ей и в голову не приходило, что так всё обернётся. Случайно в отеле «Королевский источник» в это время остановилась мисс Марпл. По рекомендации старого сыщика, сэра Генри Клиторинга, полиция обращается к ней за помощью, и старая леди подключается к расследованию.
Достаточно быстро мисс Марпл понимает, что, скорее всего, мисс Блэклок действительно хотели убить, а Руди Шерцу заплатили за инсценировку вооруженного налета на дом. Под подозрение попадает Патрик Симмонс — он не только любит розыгрыши, но и является наследником Летиции. Однако довольно быстро выясняется, что есть ещё два подозреваемых, куда более крепких, чем Патрик. Полиция опрашивает жильцов дома и соседей и устанавливает, что миллионер Гёдлер, у которого мисс Блэклок много лет проработала помощницей, завещал все своё состояние ей, если она переживет его жену Белль. Белль Гёдлер — старая женщина и инвалид — тяжело болеет и может умереть с недели на неделю. Однако если мисс Блэклок умрет раньше неё — наследство достанется племянникам Гёдлера, близнецам, детям его сестры Сони. Помимо приблизительного возраста этих близнецов, мисс Блэклок и миссис Гёдлер известны только их имена — Пип и Эмма. Где они сейчас — никто не знает, то есть они легко могут скрываться под чужими именами где-то по соседству с мисс Блэклок…

Действующие лица 
 Мисс Марпл — расследует дело самостоятельно. На пенсии
Жители Литтл-Пэддокс:
 Летиция Блэклок — хозяйка дома.
 Дора Баннер, «Банни» (Зайка) — лучшая подруга и компаньонка мисс Блэклок.
 Патрик Симмонс — племянник мисс Блэклок, главный подозреваемый.
 Джулия Симмонс — племянница мисс Блэклок, родная сестра Патрика.
 Филиппа Хеймс — постоялица в доме Летиции, помощница садовника в соседней усадьбе, вдова с несовершеннолетним сыном.
 Мици — кухарка Литтл-Пэддокса, иммигрантка из Центральной Европы, говорит по-английски с диким акцентом и много кричит, но готовит очень вкусно.
Соседи:
 Миссис Светтенхем — домохозяйка, вдова госслужащего, долгие годы жившего в Индии.
 Эдмунд Светтенхэм — писатель, сын миссис Светтенхэм, убеждённый социалист.
 Арчибальд Истербрук — полковник в отставке.
 Лора Истербрук — вторая жена полковника Истербрука, намного моложе мужа.
 Эмми Мергатройд — домохозяйка, имеет легкую умственную отсталость, но отличную память.
 Мисс Хинчклифф (Хинч) — лучшая подруга мисс Мергатройд, домохозяйка, во Вторую мировую войну служила в противовоздушной обороне.
 Банч (имя при крещении Диана) Хэрмон — дальняя племянница мисс Марпл.
 Преподобный Джулиан Хэрмон — священник, муж миссис Хэрмон.
Полиция:
 Дермот Крэддок — инспектор, ведёт дело об убийстве в Литтл-Пэддокс.
 Сержант Флетчер — помощник мистера Крэддока.
 Джордж Райдесдейл — начальник полиции и непосредственный шеф инспектора Крэддока.
Эпизодические персонажи:
 Руди Шерц — портье гостиницы «Королевский источник» в городе, убитый в доме мисс Блэклок.
 Мирна Харрис — официантка в той же гостинице, подружка Шерца.
 Гарри Хеймс — сын Филиппы, учится в круглогодичной школе-пансионе, к матери приезжает только на каникулы.
 Миссис Лукас — хозяйка большой усадьбы, работодательница миссис Хеймс, крайне скупа.
 Белль Гёдлер — вдова мультимиллионера Гёдлера, инвалид, находится при смерти, живёт в Шотландии.
 Мисс Маклеланд — медицинская сестра, ухаживающая за миссис Гёдлер.

Экранизации 
 В 1985 году телекомпания BBC выпустила серию фильмов о мисс Марпл. В главной роли — Джоан Хиксон.
 Книга была экранизирована в 2006 году студией Boston, а главную роль исполнила Джеральдин Макьюэн.

Романы Агаты Кристи
Романы 1950 года
Мисс Марпл